Теле (китайский: 鐵勒; пиньинь: Tiělè; тюркский: Tegreg, также транслитерируется как Дили (кит.: 狄 歷), Чили (кит.: 敕 勒), Чжиле (кит.: 直 勒), Tele (кит.: 特勒), также называемые Gaoche или Gaoju (кит.: 高 車, «Высокие повозки»)) — конфедерация племён тюркского этнического происхождения, живущих к северу от Китая и в Средней Азии. Возникли после распада конфедерации хунну. Китайские источники связывают их с более ранним динлинами (китайский: 丁零).

Чиле и Гаоче 
Имя «Чиле» и «Гаоче» впервые появляется в китайских записях во время кампаний Бывшего Яня и Дая в 357 и 363 годах соответственно. Однако в записях Южных династий к главным героям также обращались как к «Динлинам». Имя Гаоче («высокая повозка») было прозвищем, данным китайцами. В «Книге Цзинь», составленной Фанг Сюаньлин и др., Чили перечислено как пятое из 19 южных племен сюнну (種). Ко времени господства Журанов Гаоша насчитывала шесть племен и двенадцать кланов (姓). Гаоче, вероятно, являются остатками древнего Красного Ди. Изначально их называли Дили. Северяне принимают их за Чили. Китайцы принимают их как Гаоче Динглина. Короче говоря, их язык и хуннский [язык] одинаковы, но иногда есть небольшие различия. Или можно сказать, что они [Гаоче] — младшие родственники хунну в прежние времена.

Примечания 

Этносы тюрко-монгольского происхождения